Gotland tartomány, Svédország
 Gotland megye, Svédország
 Gotland község, Svédország
 Gotland szigete, Svédország